Kernanlage steht:
 in der Architektur: für den zentralen Bereich einer baulichen Anlage, beispielsweise einer Burg oder einer Gartenanlage
 in der Finanzwelt: für den Hauptteil einer Geldanlage
 in der Nukleartechnik: für eine kerntechnische Anlage zur Verarbeitung oder Lagerung von Kernbrennstoff